Бежаново — название населённых пунктов:

Болгария 
 Бежаново — село в общине Генерал-Тошево Добричской области.
 Бежаново — село в общине Луковит Ловечской области.

Россия 
 Бежаново — деревня в Яковцевском сельсовете Вачского района Нижегородской области.